Чемпионат мира по футболу 1986 — 13-й чемпионат мира. Второй раз проходил в Мексике и принял 24 сборные, которые и разыграли между собой Кубок мира.
	 
Мексика стала первой страной, которой довелось принять у себя чемпионат мира во второй раз (1-й — в 1970 г.). Первоначально проведение данного турнира планировалось в Колумбии, но после того как колумбийское правительство заявило, что страна не готова принять чемпионат мира, местом проведения выбрали Мексику. Решение было принято в Стокгольме 20 мая 1983 г. В борьбе за право проведения турнира Мексика опередила Канаду и США.

Чемпионат мира 1986 года отметился появлением такого явления на трибунах как волна, которое вскоре было популяризовано по всему миру.

Выбор места проведения 
В качестве принимающей стороны в июне 1974 года первоначально была выбрана Колумбия, а городами-организаторами — Богота, Медельин, Кали, Перейра и Букараманга, а также, возможно, Барранкилья. Страна согласилась провести турнир с участием 16 команд, однако позже ФИФА разрешила расширение до 24 команд на чемпионате мира 1982 года в Испании. Подобный сценарий для Колумбии было сложнее принять, хотя президент ФИФА Жоао Авеланж первоначально заверил, что они могут вернуться к турниру с 16 участниками. Но в итоге 5 ноября 1982 года колумбийские власти заявили, что они не могут позволить себе проведение чемпионата мира по футболу на условиях, которые требовала ФИФА, из-за экономических проблем.

Несмотря на то, что три страны (Мексика, США и Канада) подали заявки 11 марта 1983 года на замену принимающей стороны, специальный комитет ФИФА из пяти человек, ответственный за рекомендации заявок Исполнительному комитету, объявил 31 марта, что он будет рассматривать только заявку Мексики. Объявив, что США и Канада «отклонились» от критериев ФИФА, а члены исполкома отказались посещать канадские и американские стадионы. 20 мая комитет объявил Мексику в качестве хозяина на замену, несмотря на то, что Авеланж заявил, что США и Канада сделали более качественные презентации. Таким образом Мексика стала первой страной, которая принимала два чемпионата мира по футболу.

Канадские представители раскритиковали решение комитета не рассматривать их страну, заявив, что они предоставили более полную заявку, чем Мексика, и что их ввело в заблуждение количество необходимых стадионов. Заявка США содержала больше, чем требуется, количество стадионов с требуемой вместимостью для проведения матчей чемпионата мира (не менее 40 000 мест, 60 000 для матчей второго раунда и 80 000 для финала турнира). Мексика подала заявку на 14 стадионов, только шесть из которых вмещали более 40 000 мест на момент подачи заявки, а три — более 60 000 мест. Авеланж при этом раскритиковал подход США к выбору стадионов для футбольного турнира на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Американцы также отметили, что Мексика имела влияние двух мест в исполнительном комитете из 22 членов, вице-президента ФИФА и руководителя мексиканской телекомпании Televisa, связанной с Авеланжем. Также в пользу Мексики работал сам президент ФИФА, тайно пообещавший Televisa права на трансляцию перед голосованием. Впоследствии Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, возглавлявший американский заявочный комитет, заметил: «Политика футбола вызывает у меня ностальгию по политике Ближнего Востока», в то время как лидер канадского комитета назвал 10-страничный заявочный документ Мексики «шуткой».

Сильное землетрясение в сентябре 1985 года, за восемь месяцев до начала турнира, поставило под сомнение способность Мексики организовать мероприятие, но стадионы не пострадали от стихии и было принято решение продолжить подготовку. Поскольку 1986 год был объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом мира, на рекламных щитах всех стадионов были размещены логотипы ФИФА и ООН вместе с надписью «Футбол во имя мира — Год мира».

События 
Это был чемпионат Диего Марадоны, находившегося на пике своей карьеры и приведшего сборную Аргентины ко второй победе на первенствах мира. Его самый запоминающийся матч на чемпионате случился в четвертьфинале против команды Англии, где он забил 2 мяча и принёс победу своей сборной. Первый гол Диего забил рукой, но судья это не заметил. Позже Марадона признал, что он забил рукой. Его второй гол в матче был признан одним из лучших голов в финальных частях кубка мира: Марадона показал фантастический дриблинг, обыграл пятерых игроков и забил гол.

Победа Аргентины в турнире была заслуженная, хоть и неожиданная. Марадона был признан лучшим игроком турнира. Победу сборной Аргентины праздновало на родине около 30 миллионов человек.

Сборная Франции на этом чемпионате показала свой класс, обыграв сборную Италии, действующих чемпионов мира, на втором этапе со счётом 2-0. В 1/4 финала Франция на стадионе «Эстадио Халиско», в Гваделахаре, похоронила амбиции сборной Бразилии, переиграв их в серии пенальти. В сборной Франции блистал Мишель Платини. Пройдя бразильцев, французы в полуфинале, как и 4 года назад в Испании, попали на команду ФРГ и снова уступили ей.

Западная Германия играла свой пятый финал на чемпионатах мира, лишь дважды выиграв до этого. Как и 4 года назад, проиграв тогда Италии 1-3, на этот раз они проиграли аргентинцам 2-3. Примечательно — ФРГ выиграла подряд два полуфинала у сборной Франции, в 1982 и 1986 году, так же проиграв подряд два кубка мира в финале.

Для Канады, Дании и Ирака этот чемпионат мира стал первым. Ирак и Канада выбыли на первом этапе, проиграв все 3 матча. Дания, выиграв 3 матча и показав красивую игру, заняла первое место в группе, но в 1/8 финала «перегорела» и проиграла испанцам с разгромным счётом 1-5. На удивление удачно выступила сборная Марокко, сыграв вничью с англичанами и поляками и обыграв команду Португалии, выйдя в плей-офф с первого места, но в 1/8 финала марокканцы проиграли немцам со счётом 0-1.

Формат 
По сравнению с чемпионатом 1982 года формат проведения турнира изменён. 24 команды, попавшие в финальную часть, также делились на 6 групп по 4 команды, но был изменён второй этап. Теперь 16 команд участвовало в плей-офф: 6 команд победителей групп, 6 сборных, занявших второе место в группе, и 4 лучшие команды, занявшие 3-е места в группах.

Города и стадионы 
Турнир проходил в одиннадцати городах и на двенадцати стадионах. Крупнейшая арена турнира, «Ацтека» в Мехико, приняла девять матчей (больше, чем любой другой стадион на этом чемпионате мира), включая финал. Всего в Мехико были проведены тринадцать игр, в том числе четыре на Олимпийском стадионе. Если же учитывать также и пригороды Мехико, то вместе с тремя матчами, прошедшими в Несауалькойотле, столица приняла шестнадцать игр из пятидесяти двух. Арена «Халиско» в Гвадалахаре приняла семь матчей, а «Куаутемок» в Пуэбла — пять встреч.

Символика 

Перчик Пике был талисманом этого чемпионата мира.
На многих товарах был изображён Пике, антропоморфный перец чили, одетый в цвета мексиканской футбольной сборной.
Образ Пике вызвал споры, так как он символизировал негативные стереотипы о мексиканцах.

Участники 

Впервые в чемпионате мира приняли участие Канада, Ирак и Дания.

Судьи 

КАФ
  Али Бин Нассер
  Эдвин Пикон-Аконг
  Идрисса Траоре

АФК
  Фалладж Аш-Шанар
  Джамаль Аш-Шариф
  Сидзуо Такада

УЕФА
  Луиджи Аньолин
  Хорст Бруммайер
  Валерий Бутенко
  Войтех Христов
  Джордж Кортни

  Андре Дайна
  Богдан Дочев
  Эрик Фредрикссон
  Йоан Игна
  Ян Кейзер
  Зигфрид Киршен
  Лайош Немет
  Зоран Петрович
  Алексис Понне
  Жоэль Кинью
  Фолькер Рот
  Викториано Санчес Арминио
  Карлуш Силва Валенте
  Алан Снодди

КОНКАКАФ
  Ромуло Мендес
  Антонио Маркес Рамирес
  Дэвид Соча
  Берни Уллоа Морера

ОФК
  Крис Бамбридж

КОНМЕБОЛ
  Ромуалдо Арппи Фильо
  Хесус Диас
  Карлос Эспосито
  Габриэль Гонсалес
  Хосе Луис Мартинес Базан
  Эрнан Сильва

Официальный мяч 

По традиции специально к чемпионату мира компания Adidas изготовила официальный мяч турнира, получивший название Adidas Azteca. Он был украшен узорами древней мексиканской цивилизации ацтеков. Также данный мяч стал первым целиком синтетическим.

Составы

Групповой этап 
Всё время местное (UTC−6)

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа Е

Группа F

Сборные, занявшие 3-е место в группе

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Награды 
 «Золотой мяч» получил Диего Армандо Марадона, как лучший игрок чемпионата.
 «Золотую бутсу» получил английский нападающий Гари Линекер, забивший 6 мячей.
 Приз «Fair Play» получила сборная Бразилии.

Символическая сборная 

 Вратарь
  Жан-Мари Пфафф
 Защитники
  Жозимар
  Мануэль Аморос
  Жулио Сезар
 Полузащитники
  Диего Марадона
  Мишель Платини
  Жан Тигана
  Ян Кулеманс
 Нападающие
  Пребен Элькьер-Ларсен
  Гари Линекер
  Эмилио Бутрагеньо

Бомбардиры 
6 голов
  Гари Линекер
5 голов

  Диего Марадона

  Карека (1 пен.)

  Эмилио Бутрагеньо (1 пен.)

4 гола

  Хорхе Вальдано

  Пребен Элькьер-Ларсен
  Алессандро Альтобелли (1 пен.)

  Игорь Беланов (2 пен.)

3 гола

  Нико Класен (1 пен.)

  Ян Кулеманс
  Йеспер Ольсен (2 пен.)

  Руди Фёллер

2 гола

  Хорхе Бурручага
  Энцо Шифо
  Жозимар
  Сократес (1 пен.)
  Рамон Мария Кальдере
  
  Фернандо Кирарте
  Роберто Кабаньяс
  Хулио Сесар Ромеро
  Жан-Пьер Папен
  Мишель Платини
  Янник Стопира
  Клаус Аллофс

1 гол

  Джамель Зидан
  Питер Бирдсли
  Хосе Луис Браун
  Педро Паскулли
  Оскар Руджери
  Эрвин Ванденберг
  Даниэль Вейт
  Франк Веркаутерен
  Стефан Демоль
  Пламен Гетов
  Наско Сираков
  Эдиньо
  Лайош Детари
  
  Микаэль Лаудруп
  Сёрен Лербю
  Йон Эриксен
  Ахмад Ради
  Андони Гойкоэчеа
  Хулио Салинас
  Хуан Антонио Сеньор
  Элой
  
  Мануэль Негрете
  Уго Санчес
  Рауль Сервин
  Луис Флорес
  Влодзимеж Смолярек
  
  Карлуш Мануэл
  Чхве Сун Хо
  Хо Чжон Му
  
  
  Колин Кларк
  Норман Уайтсайд
  Сергей Алейников
  Олег Блохин
  Александр Заваров
  Василий Рац
  Сергей Родионов
  Павел Яковенко
  Иван Яремчук
  Антонио Альсаменди
  Энцо Франческоли (пен.)
  Мануэль Аморос (пен.)
  Бернар Женгини
  Доминик Рошто
  Жан Тигана
  Луис Фернандес
  Жан-Марк Феррери
  Андреас Бреме
  Лотар Маттеус
  Карл-Хайнц Румменигге
  Гордон Стракан

Автоголы
   (в матче с СССР)
   (в матче с Италией)

Впервые 
 Чемпионат проходил в одной стране во второй раз
 Африканская сборная вышла из группы (cборная Марокко).
 В матче Мексика — Парагвай было назначено 80 штрафных ударов, из них 46 — в сторону хозяев чемпионата (судья Дж. Куртни, Англия).
 3 пенальти в одной игре, Дания (1) — Испания (2)
 Не забит пенальти после выхода на замену, Зико (Бразилия) с Францией, при счёте 1:1
 Удалён футболист на 1-й минуте игры, Хосе Батиста (Уругвай) с Шотландией 0:0, судья Жоэль Кинью (Франция)
 На 83-й минуте матча Парагвай — Бельгия тренер парагвайцев Каэтано Ре был удалён судьёй Б. Дончевым в раздевалку, после того, как Ре неоднократно вмешивался в действия судейской бригады
 1200-й гол в финальной части, Папен (Франция) против Канады 1:0
 1300-й гол в финальной части, Линекер (Англия) с Парагваем 3:0.

Чемпионат в филателии

Примечания

Ссылки 

 Чемпионат мира по футболу 1986

Чемпионат мира по футболу 1986
1986